Режина Силвейра (; род. 18 января 1939, Порту-Алегри, Бразилия) — современная бразильская .

Образование 
 Школа искусств и коммуникаций, Университет Сан-Паулу, Бразилия
 Институт искусств, университет Риу-Гранди-ду-Сул, Порту-Алегри, Бразилия Начала изучать искусство в 1950 году, помимо живописи она изучала литографию и гравюру на дереве.  В возрасте 20-ти лет она окончила Институт искусств, университета Риу-Гранди-ду-Сул. В  этом же учреждении она и преподавала, в это время, она практиковалась в работе со скульптурой и живописи под руководством Ибери Камарго, Франциско Стоккинга и Марсело Грассмана. В 1967 году она получила стипендию для изучения истории искусств в Мадриде. Вернулась в Бразилию в 1973 году, где продолжила обучение в Школе искусств и коммуникаций, Университета Сан-Паулу. В 1980 году она окончила обучение, получив степень магистра искусств и степень доктора философии в 1984 году. Продолжала работать во многих учебных заведениях по всему региону в течение следующих нескольких десятилетий.

Творчество 

В творчестве Режины Силвейры ощущается влияние концептуального искусства, минимализма и поп-арта. Больше всего художницу интересуют классические темы искусства: игра света и тени, система визуальной репрезентации, вопросы перспективы, иллюзия объёма в двухмерном пространстве. Художница применяет различные методы перспективных проекций, переделывая и деконструируя их для создания парадоксальных образов. Таких, как тени без тел, которые их отбрасывают, или тени, которые противоречат отбрасывающему их объекту. Силвейра также использует следы и отпечатки, говорящие о присутствии и отсутствии, смешивая несколько техник печати в одной работе, достигая архитектурных качеств изображаемого.

В период с 1979 по 1981 годы художница создала Anamorfas — серию работ, которые открыли новые перспективы в её творчестве. Фотографируя повседневные объекты, такие, как пара ножниц или очки с определённого угла, художница преображала и искажала их, создавая таинственную реальность. За этой серией последовала другая — Simulacros. Это фотографические работы, инсталляции и объекты, всегда монохромные, основанные на нарушении законов проекции и теории теней. Среди Simulacros можно выделить работы для XVII биеннале в Сан-Пауло в 1983 году. Монументальные силуэты «Сушилки для бутылок» и «Колеса» Дюшана служили фиктивными тенями от пустых пьедесталов для скульптуры. За Simulacros, Силвейра создала Inflexões (1985—1987), серию силуэтов, которые использовались как самостоятельные произведения и части инсталляций.

Для создания The Saint’s Paradox (1994), Режина Силвейра соединила два элемента из двух культурных контекстов. Небольшая фольклорная деревянная фигурка на пьедестале — Апостол Иаков — отбрасывает огромную искаженную тень. Но это не тень маленькой фигурки, вместо этого зритель узнает форму героической конной статуи. Это изображение принца Кашиаса, командира в войне между Бразилией, Аргентиной и Уругваем (1864—1870). Эта война считается самым кровавым конфликтом в истории Латинской Америки. Силвейра сочетает искаженную тень героя войны с фигурой святого апостола, который является покровителем испанских военных. Пространственный коллаж соединяет две разные фигуры парадоксальным образом. Тень и объект, который якобы её отбрасывает, соединены двойным отсутствием: фигура утратила свою правильную тень, а тень не соединена с исходным объектом.

Персональные выставки 

 2007 Mundus Admirabilis, Jardim do Poder, Centro Cultural Banco do Brasil, Бразилия
 2007 Outgrown (Следы и тени), Philip Feldman Gallery, Pacific Northwest College of Art, Портленд, США
 2007 Sombra Luminosa, Museo de Arte del Banco de la Republica, Богота, Колумбия
 2007 Ficções, Museu Vale do Rio Doce, Vila Velha, Бразилия
 2007 Compêndio [rs], Museu de Arte da Pampulha, Белу-Оризонти, Бразилия
 2006 Observatório, Projeto Octógono de Arte Contemporânea, Государственная картинная галерея Сан-Пауло, Бразилия
 2006 Luz-Zul, Культурный центр Telemar, Рио-де-Жанейро, Бразилия
 2006 Huellas & Sombras, Галерея изобразительных искусств Университета Рикардо Пальма, Лима, Перу
 2005 Sicardi Gallery, Хьюстон, США
 2005 Lumen, Palacio de Cristal, Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofia, Мадрид, Испания
 2004 Desapariencia (Taller), El Cubo-Sala de Arte Público Siqueiros, Мехико, Мексика
 2004 Tracking Over, Испанский культурный центр, Монтевидео, Уругвай
 2004 Derrapagem, Projeto Parede, Музей Современного Искусства в Сан-Паулу, Бразилия
 2003 ClaraLuz, Centro Cultural Banco do Brasil, Сан-Паулу, Бразилия
 2002 A Lição, Galeria Brito Cimino, Сан-Паулу, Бразилия
 2001 Dobras, Atelier FINEP, Paço Imperial, Рио-де-Жанейро, Бразилия
 2001 Dueto/Duelo, Palácio da Abolição, Форталеза, Бразилия
 2001 Desaparências (Estúdio), Torreão, Порту-Алегри, Бразилия
 2000 Perpetual Transformation, Art Museum of the Americas, Вашингтон, США
 2000 Equinócio, Pavilhão das Cavalariças, Parque Lage, Рио-де-Жанейро, Бразилия
 2000 Ex Orbis — Making of, SENAC, Сан-Паулу, Бразилия
 1999 Desapariencias, Galeria Gabriela Mistral, Сантьяго, Чили
 1998 Velox, Galeria Brito Cimino, Сан-Паулу, Бразилия; Blue Star Art Center, Сан-Антонио, США; Музей современного искусства, Буэнос-Айрес, Аргентина
 1997 intro (re: fresh widow, r.s.), Casa Triângulo, Сан-Паулу, Бразилия
 1997 To be Continued…, Northern Illinois University Art Museum, Чикаго, США
 1996 Grafias, Museu de Arte de São Paulo Assis Chateaubriand, Сан-Паулу, Бразилия
 1996 Gone Wild: Inside/Out Series, Музей Современного Искусства, Сан-Диего, США
 1996 Velox, Galleria Il Gabbiano, Ла Специя, Италия
 1995 Mapping the Shadows, LedisFlam Gallery, Нью-Йорк, США
 1995 Regina Silveira: Desenhos, AS Studio, Сан-Паулу, Бразилия
 1995 Museu de Arte do Rio Grande do Sul, Порту-Алегри, Бразилия
 1994 Expandables, Brazilian-American Cultural Institute Art Gallery, Вашингтон, США
 1993 Masterpieces (In Absentia), LedisFlam Gallery, Нью-Йорк, США
 1992 Encuentro, Bass Museum, Майями, США
 1992 In Absentia (Stretched): Contemporary Currents Series, Queens Museum of Art, Нью-Йорк, США
 1992 Simile: Office 2, LedisFlam Gallery, Нью-Йорк, США
 1991 Auditorium II (Black), Galeria Luisa Strina, Сан-Паулу, Бразилия
 1991 Interiors, Mitchell Museum, Маунт-Вернон, США
 1991 On Absence: Office Furniture, One American Center Building, Остин, США
 1990 Micro Hall Art Center, Edewecht, Германия
 1990 Auditorium II, Cooperativa de Actividades Artísticas Árvore, Порту, Португалия
 1989 Vértice, Museu de Arte Contemporânea da Universidade de São Paulo, Сан-Паулу, Бразилия
 1989 Galeria Luisa Strina, Сан-Паулу, Бразилия
 1989 Galeria Arte&Fato, Порту-Алегри, Бразилия
 1988 Projectio, Fundação Calouste Gulbenkian, Лиссабон, Португалия
 1988 Museu de Arte do Rio Grande do Sul, Порту-Алегри, Бразилия
 1987 Inflexões, Arte Galeria, Fortaleza, CE and Galeria Luisa Strina, Сан-Паулу, Бразилия
 1985 Museu de Arte Contemporânea do Paraná, Куритиба, Бразилия
 1984 Simulacros, Museu de Arte Contemporânea da Universidade Сан-Паулу, Бразилия
 1984 Sombras, Museu de Arte do Rio Grande do Sul, Порту-Алегри, Бразилия
 1982 Anamorfas, Музей современного искусства в Рио-де-Жанейро, Бразилия
 1980 Anamorfas, Museu de Arte Contemporânea da Universidade Сан-Паулу, Бразилия
 1978 Pinacoteca do Instituto das Artes da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, Порту-Алегри, Бразилия
 1977 Gabinete das Artes Gráficas, Сан-Паулу, Бразилия
 1975 Centro de Arte y Comunicación CAYC, Буэнос-Айрес, Аргентина
 1975 Gabinete das Artes Gráficas, Сан-Паулу, Бразилия
 1973 Sala de Arte, Mayaguez, Пуэрто-Рико
 1973 Galeria Seiquer, Мадрид, Испания
 1970 Sala de Arte, Mayaguez, Пуэрто-Рико
 1968 Galeria U, Монтевидео, Уругвай
 1968 Museu de Arte do Rio Grande do Sul, Порту-Алегри, Бразилия
 1961 Museu de Arte do Rio Grande do Sul, Порту-Алегри, Бразилия

Публичные коллекции 

 Agnes Etherington Art Center, Кингстон, Канада
 Coleção Centro Dragão do Mar Arte e Cultura, Форталеза, Бразилия
 Coleção Centro de Arte Contemporânea Inhotim, Brumadinho, Бразилия
 Coleção Itaú, São Paulo, Бразилия
 Coleção SESC, São Paulo, Бразилия
 El Museo del Barrio, Нью-Йорк, США
 Foundation for Contemporary Performance Arts, Нью-Йорк, США
 Mitchell Museum, Монт-Вернон, США
 Museo de Arte Moderno, Буэнос-Айрес, Аргентина
 Museu de Arte Contemporânea da Universidade, Сан-Пауло, Бразилия
 Museu de Arte Contemporânea do Paraná, Куритиба, Бразилия
 Museu de Arte de São Paulo Assis Chateaubriand, Бразилия
 Museu de Arte do Rio Grande do Sul, Порту-Алегри, Бразилия
 Museu de Arte Moderna, Сан-Пауло, Бразилия
 Museu de Arte Moderna, Рио-де-Жанейро, Бразилия
 Museum of Contemporary Art San Diego, Ла Джолла, USA
 Pinacoteca do Instituto de Artes da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, Порту-Алегри, Бразилия
 Pinacoteca do Estado Сан-Пауло, Бразилия
 Pinacoteca Municipal Сан-Пауло, Бразилия
 Taipei Fine Arts Museum, Тайбэй, Тайвань
 The Jack S. Blanton Museum of Art, University of Texas, Остин, США
 The Queens’ Museum of Art, Нью-Йорк, США

Примечания

Ссылки 
 Сайт Режины Силвейры
 Интервью с Режиной Силвейрой, 2009
 ArtNet
 Sicardi Gallery
 Работы и биография
 ArtFacts

Современные художники Бразилии